Цзиньпи́н — китайский топоним:

 Цзиньпин (район) (金平) — район городского округа Шаньтоу провинции Гуандун
 Цзиньпин (уезд) (锦屏) — уезд Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу
 Цзиньпин (горы) (锦屏) — горный хребет в провинции Сычуань
 Цзиньпин (лаборатория) — подземная лаборатория в горах Цзиньпин